Jacob Bakker (Engelandvaarder)
 Jacob Bakker (burgemeester)